Синтијана има више значења:
 Синтијана (Охајо)
 Синтијана (Индијана)
 Синтијана (Кентаки)